Golkonda ali Golconda je lahko:

Kraji:
 Golkonda, porušeno mesto in trdnjava v Indiji
 Golconda, Illinois, mesto v ZDA
 Golconda, Nevada, bivše mesto v ZDA

Ostalo:
 Golconda (slika), slika belgijskega slikarja Renéja Magritta
 Golconda, stanje razsvetljenosti v igriVampire (World of Darkness)

Glej tudi
 Alina, regina di Golconda, Donizettijeva opera o izmišljeni Kraljici Golkonde
 Drottningen av Golconda, opera Franza Berwald o izmišljeni Kraljici Golkonde
 Path of Golconda, nemška death metal glasbena skupina
 La Gioconda, ime za različne umetniške stvaritve